El Gran Premi de les Amèriques de motociclisme de 2013 o Gran Premi de Texas de motociclisme de 2013 fou la segona cursa de la temporada 2013 de motociclisme. La cursa es disputà al Circuit d'Austin (Texas, Estats Units) el dia 21 d'abril de 2013.

En aquesta cursa Marc Màrquez es convertí en al pilot més jove en guanyar una cursa de Moto GP, sent la segona cursa que disputava en la seva carrera en aquesta categoria. Així mateix fou el primer premi, des del Gran Premi de Suècia de motociclisme de 1982, en el qual els vencedors de cada categoria ho feien per primer cop.

Resultats

MotoGP

Moto2

Moto3 

 Notes

Ameriques
Competicions motociclistes als Estats Units